Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2003 — четвертий чемпіонат світу з футболу серед жінок, що проходив у США з 20 вересня по 12 жовтня 2003 року. Спочатку його планувалося провести в Китаї, але через епідемію атипової пневмонії 3 травня 2003 його перенесли до США за рішенням ФІФА. Оскільки у США відбувся попередній турнір, було вирішено, що за короткі терміни США швидко підготуються до жовтня, на коли, був запланований старт турніру.

Автоматично збірна США потрапила до фінального турніру як господар чемпіонату, як компенсація збірна Китаю також потрапила до фінальної частини без проходження відбіркового турніру. Всього ж у чемпіонаті взяло участь 16 збірних.

Чемпіоном стала збірна Німеччини, яка виграла всі 6 матчів турніру: 3 гри групового етапу і 3 гри плей-оф. Найращою бомбардиркою стала Біргіт Прінц із сімома забитими м'ячами.

Стадіони

Учасники 

На турнір кваліфікувались 16 команд.

Груповий раунд

Група A

Група B

Група C

Група D

Джерела

Посилання 
 Чемпіонат світу з футболу серед жінок 2003 , FIFA.com 
 Протокол ФІФА  

2003 у США
2003 у жіночому футболі
Спорт у Карсоні
Спорт Портленда
Спорт у Колумбусі
Спорт у Вашингтона
Спорт у Філадельфії
Спорт у Массачусетсі